Avenida Guzmán Blanco puede referirse a:
 Avenida Guzmán Blanco, avenida de la ciudad de Caracas, Venezuela.
 Avenida Guzmán Blanco, avenida de la ciudad de Lima, Perú.